Miejscowości w USA:
 Grand Island – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Grand Island – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
Gminy w USA:
 Grand Island (ang. Grand Island Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alger
 Grand Island (ang. Grand Island Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie

Inne
 Grand Island – największa wyspa na jeziorze Górnym w USA